Стив Эрл Риддик (; ) — американский спринтер, чемпион Панамериканских игр, победитель и призёр розыгрышей Кубка мира, чемпион летних Олимпийских игр 1976 года в Монреале.

Биография 
Риддик вырос в Хамптоне (штат Виргиния). Его отец был служителем Церкви Христа.

Риддик поздно начал заниматься лёгкой атлетикой, до первого года обучения в средней школе сосредоточившись на командных видах спорта. После школы Риддик поступил в . Там он познакомился со своей будущей женой Терезитой Рене Коулман. В течение последнего года обучения он выступал в легкоатлетический клуб «Philadelphia Pioneers». После окончания учёбы в 1975 году Риддик переехал сначала в Вашингтон (округ Колумбия), а затем в Филадельфию, и продолжил выступать за клуб «Philadelphia Pioneers».

Спортивная карьера 
Риддик пытался пройти квалификацию на летние Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене, но выбыл на полуфинальном этапе как в беге на 100, так и на 200 метров.

В 1975 году в Цюрихе он показал лучший результат сезона в мире (10,05 с), и это время долго оставалось его личным рекордом.

На Олимпийских играх 1976 года в Монреале в беге на 100 метров Риддик выбыл из борьбы в полуфинальной стадии. Риддик бежал за сборную США (Харви Гланс, Джонни Джонс, Миллард Хэмптон, Стив Риддик) в эстафете 4×100 м на последнем этапе. Американцы завоевали золотые медали (38,33 с), опередив команды ГДР и СССР.

Риддик был членом американской команды в эстафете 4×100 м, которая выиграла чемпионат мира 1977 года с мировым рекордом (38,03 с — Клифф Уайли, , ). Он также был членом американской команды в эстафете 4×100 м, которая выиграла Панамериканские игры 1979 года (с , Харви Глансом и Клиффом Уайли) и заняла второе место на чемпионате мира 1979 года (с Майком Роберсоном, Харви Глансом и ).

В 1978 году он выиграл бег на 100 м и привёл к победе команду США в эстафете 4×100 м в матче СССР — США на стадионе Эдвардс Калифорнийского университета, и таким образом, помог Соединённым Штатам одержать первую общую победу в соревнованиях серии с 1969 года.

Риддик пытался пройти отборочные соревнования к летним Олимпийским играм 1984 года в Лос-Анджелесе на 100 м, но выбыл на стадии четвертьфиналов.

Риддик за всю свою карьеру так и не добился больших успехов в национальном чемпионате США на открытом воздухе. Его лучший результат — четвёртое место в беге на 100 м (1974, 1977, 1978 и 1979 годы) и пятое — на дистанции 200 м (1977 и 1979 годы). Однако он был двукратным чемпионом США в закрытых помещениях в беге на 60 метров в 1977 и 1979 годах.

Риддик выступал за свой колледж Норфолкского государственного университета до 1974 года, выиграв титулы дивизиона NCAA. Затем он присоединился к легкоатлетическому клубу «Philadelphia Pioneers». В период 1977—1981 годов, когда Риддик был его членом, это был ведущий клуб лёгкой атлетики в Соединённых Штатах.

В 1980 году Риддик был занесён в Зал спортивной славы полуострова Нижняя Вирджиния. В 1997 году Риддик был занесён в Зал славы афроамериканского спорта Хэмптон-Роудс.

Дальнейшая жизнь 
После окончания спортивной карьеры Риддик работал тренером в Государственном университете Норфолка. Риддик рано добился успеха в этой роли, но его репутация была запятнана, когда он оказался втянутым в скандал из-за присвоения университетских командировочных средств, за что его уволили.

В 2006 году Риддик был обвинён и арестован по обвинению в мошенничестве за его предполагаемое участие в схеме отмывания денег. Его бывший ученик Тим Монтгомери также был ответчиком по делу. Бывшая девушка Монтгомери, пятикратный призёр Олимпийских игр, спринтер Марион Джонс, также была признана причастной к операции.

В 2008 году Риддик был приговорён к пяти годам и трём месяцам заключения в федеральной тюрьме за подделку чеков.

Примечания

Ссылки 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Бегуны на короткие дистанции США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы Панамериканских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике
Чемпионы США по лёгкой атлетике
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике